Szépművészeti Múzeum, állami alapítású és fenntartású országos múzeum Budapesten, a Hősök terén
Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeuma
Szépművészeti Múzeum (Nagybánya), nagybányai Szépművészeti Múzeum műemléknek nyilvánított múzeum Romániában, Máramaros megyében
Szépművészeti Múzeum (Szatmárnémeti), szatmárnémeti Szépművészeti Múzeum műemléknek nyilvánított múzeum Romániában, Szatmár megyében
Bécsi Szépművészeti Múzeum
Szépművészeti Múzeum (Brassó), brassói Szépművészeti Múzeum 1949-ben létesült a megyei múzeum részlegeként, 1990-től önálló intézmény
Királyi Szépművészeti Múzeum (Brüsszel), négy különálló gyűjtemény fog össze
Szilágy Megyei Történelmi és Szépművészeti Múzeum, zilahi Szilágy Megyei Történelmi és Szépművészeti Múzeum műemléknek nyilvánított múzeum Romániában, Szilágy megyében
Szépművészeti Múzeum (Bázel)
Szépművészeti Múzeum (Boston)
Szépművészeti Múzeum (Cleveland)
Szépművészeti Múzeum (Gent)
Szépművészeti Múzeum (Lipcse)
Szépművészeti Múzeum (Marosvásárhely)
Szépművészeti Múzeum (Ravenna)
Szépművészeti Múzeum (Saint Louis)
Szépművészeti Múzeum (Temesvár)
Szépművészeti Múzeum (Toledo)